Por Big Falls pode estar à procura de:
Big Falls (Minnesota)
Big Falls (Wisconsin)

Desambiguação